

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Битва Синаххериба при Халуле, на реке Дияле, с союзом Вавилона, Элама и халдеев. Разгром союзников. Пленение Набу-шумер-эша, сына Мардук-апла-иддина. Внутренние смуты в Эламе.
 Строительство в Ассирии акведука, доставляющего воду в Ниневию за 34 мили.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 1 луне войска Лу (под командованием сановника Ни) и Ци воевали с Вэй.
 В 4 луне был похоронен сунский Чжуан-гун.
 В 5 луне был похоронен чжоуский Хуань-ван (вторично, умер он в 697 году).
 Осенью Цзи, брат цзиского князя, выступил из Си (город в Цзи) в Ци.
 Зимой луский князь приехал в Хуа (в Чжэн) и хотел встретиться с чжэнским князем по поводу отношений с Цзи, но тот отказался.
 Умер князь Янь Хуань-хоу, ему наследовал сын Чжуан-гун (эра правления 690—658).

См. также

Примечания